Robert Guthery ist der Name folgender Personen:

* Robert Guthery senior (1824–1903), deutscher Schauspieler
 Robert Guthery junior (1839–1918), deutscher Schauspieler